Alsóbaskóc szlovákiai település (Szobránci járás) 
 Felsőbaskóc szlovákiai település (Homonnai járás)